

Littérature
 La Séparation est un roman français de Dan Franck paru en 1991.
 La Séparation est un roman de Christopher Priest paru en 2002.

Cinéma et télévision 
 La Séparation est un téléfilm français réalisé par Maurice Cazeneuve en 1968 avec Charles Vanel.
 La Séparation est un film français réalisé par Christian Vincent en 1994 d'après le roman de Dan Franck.
 La Séparation (The Separation) est un court métrage britannique réalisé par Robert Morgan en 2003.
 La Séparation est un téléfilm français réalisé par François Hanss en 2005.

Voir aussi